Песчанский сельский округ

Российская Федерация

Белгородская область 

 Песчанский сельский округ Ивнянского района (до 2008 года)
 Песчанский сельский округ Старооскольского района (до 2008 года)

Кировская область 

 Песчанский сельский округ Омутнинского района (упразднён)

В упразднённом регионе

Читинская область 

 Песчанский сельский округ Петровск-Забайкальского района

Казахстан

Павлодарская область 

 Песчанский сельский округ Теренкольского района